Hino (Shiga), een gemeente in de Japanse prefectuur Shiga.
Hino (Tokio), een stad in de Japanse prefectuur Tokio.
Hino (Tottori),  een gemeente in de Japanse prefectuur Tottori.
District Hino, een district in de Japanse prefectuur Tottori.
Hino Motors, een bus- en vrachtwagenbouwbedrijf uit Japan.
Hino (meer), een meer in Estland.
Shigefumi Hino, een grafisch ontwerper mij Nintendo.